Sunny è un termine inglese che significa "soleggiato".

Cinema 
 Sunny – film del 1930 diretto da William A. Seiter
 Sunny – film del 1941 diretto da Herbert Wilcox
 Sunny – film del 2008 diretto da Lee Joon-ik
 Sunny – film del 2011 diretto da Kang Hyeong-cheol

Fumetto 
 Sunny – manga di Taiyō Matsumoto

Musica 
 Sunny – cantante sudcoreana
 Sunny – singolo di Bobby Hebb del 1966
 Sunny – singolo dei Boney M. del 1976
 Sunny – singolo di Morrissey del 1995

Persone 
 Sunny – calciatore spagnolo
 Sunny – wrestler statunitense
 Sunny – cantante sudcoreana, membro delle Girls' Generation

Personaggi immaginari 
 Sunny – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear 
 Sunny Baudelaire – personaggio di Una serie di sfortunati eventi
 Sunny Hazuki – personaggio di Mila e Shiro due cuori nella pallavolo
 Sunny – personaggio del manga e anime Toriko

Teatro
 Sunny – musical del 1925